Le Parti révolutionnaire démocratique (, abrégé en PRD) est un parti panaméen membre de l'Internationale socialiste et de la COPPPAL.

Résultats électoraux

Élections législatives

Parti politique au Panama
Parti politique socialiste ou social-démocrate en Amérique
Internationale socialiste
Parti politique fondé en 1979